Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Ivan Lendl 1-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Peter McNamara (semifinali)
 Balázs Taróczy (primo turno)

 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Paul McNamee (primo turno)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)
 Mark Edmondson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1981